

События 
 Болгарский царь Борис I обратился в Рим с просьбой о епископе для болгарского народа, крестившегося за два года до этого. Весть о христианизации болгар была воспринята в Риме не только как духовная победа. В послании к епископу Гинкмару, радуясь обращению болгар, папа Николай I особо подчёркивал открывающийся теперь надёжный и беспрепятственный путь сушей в Константинополь и далее, в Святую землю, поскольку «существующий морской путь тяжёл, опасен и почти непреодолим». О важности этого события свидетельствуют и слова византийского императора. Обращаясь к папскому легату Анастасию Библиотекарю, он сказал, что если бы теперь не был открыт для послов из Рима путь через Болгарию, то «им не видеть ни моего лица, ни Рима». Дунай, таким образом, к середине XI века вновь приобрёл значение одной из главнейших трансъевропейских торговых магистралей. Вместе с тем, этот путь давал возможность европейским путешественникам, в том числе и из Скандинавии, беспрепятственно следовать в Константинополь и далее, осваивая его для грядущих крестовых походов.
 Даны захватывают Йорк.
 Новый король Астурии Альфонсо III подавил в Овьедо мятеж графа Луго Фруэлы Бермудеса и графа Алавы Эйло.
 Походы Омейядов в Алаву, длившиеся около года.
 Король Италии и римский император Людовик II отправился в поход против сарацин, которые оккупировали некоторые города на юге полуострова.
 Викинги по главе с Иваром Бескостным одержали победу над Нортумбрией.
 После убийства гулямами аль-Мустаина Аббасидским халифом стал аль-Мутазз.

Родились 
 Лев VI (византийский император)

Скончались 
 Ордоньо I

См. также